Elitserien i volleyboll för damer 2005/2006 var den 45:e upplagan av tävlingen och hade tio deltagande lag. Engelholms VS blev svenska mästare efter att ha vunnit över Elverket i finalen.

Grundserien

Legend:
      Kvalificerade för slutspel.
      Nerflyttade till Division 1.

Slutspelet

Källor

2005/2006
Volleybollsäsongen 2005/2006
Sportåret 2005
Sportåret 2006